Sucha Dolna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Sucha Dolna, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Sucha Dolna, un village dans la voïvodie de Lubusz.

en République tchèque
 Sucha Dolna, nom polonais du village de Dolní Suchá.